Niemcy:
 Pesch – dzielnica Herzogenrath
 Pesch – dzielnica Kolonia
 Pesch – dzielnica Korschenbroich

Osoby:
 Dorothee "Doro" Pesch (ur. 1964) – niemiecka wokalistka
 Franz Pesch – niemiecki architekt
 Léon Pesch – luksemburski pływak
 Otto Hermann Pesch (ur. 1931) – niemiecki były dominikanin
 Rudolf Pesch – niemiecki historyk
 Willi Pesch – niemiecki piłkarz

Inne:
 (9399) Pesch – planetoida
 Pesch – pałac